Touphion steht für:

 At-Tod eine antike Stadt in Ägypten
 Toupha ein antiker Kopfschmuck